Olaszország
Montechiaro d’Acqui, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Montechiaro d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében